Джалмар Сьоберг (;  , Текоматорп, комуна Свалев, лен Сконе) — шведський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, учасник Олімпійських ігор. 
 				
Боротьбою займається з 1994 року.

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Європи

Виступи на інших змаганнях

Посилання  
 				
 FILA database 
 Дос'є на сайті Міжнародної федерації боротьби  
 Досьє на sport.references.com  
 				
 
 

 
 
Шведські борці греко-римського стилю 
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2008